Citation kan syfta på:

 Citation (häst) – en amerikansk galopphäst
 Citation (travhäst) – en amerikansk varmblodig travhäst
 Cessna Citation – en tvåmotorig affärsjet
 Citationstecken – en uppsättning typografiska tecken med flera användningsområden